Les Pires () — группа традиционной музыки (в том числе цыганской) из города Ланьон в Бретани, образованная в 1987 году. Наиболее известны как первые исполнители русскоязычной песни «Sava», написанной Жюли Грюн в 1994 и известной в России как «Совы нежные».

«Совы нежные» 

«Совы нежные» — распространённое в рунете название русскоязычной песни Sava французской группы Les Pires (альбом Sava 1994 года). Автором музыки номера стал пианист группы Жан-Пьер Ле Корну, слов — студентка-русистка Жюли Грюн, которая изучала русский язык в университете Париж Дидро и проходила стажировку в России. Спустя десять лет после выпуска, в 2004 году, песня стала известна в России и приобрела характер интернет-мема. В 2015 году российские аниматоры создали мультфильм-клип на песню «Совы нежные». В 2016 году он номинировался на премию «Ника».

Участники 
 Жан-Пьер (Бовело) Лё-Корну (умер 6 июля 2010): фортепиано, клавишные, вокал
 Эрик-Рауль Гёйен: аккордеон, вокал
 Сильвен Ларьер: скрипка
 Янник (Жанно) Жори: саксофон
 Габриэль Кердонсуф: труба
 Мартен Саккарди: труба
 Доминик Молар: перкуссия
 Поль Жоти: перкуссия

Дискография 
 1992 : Album 1 (Masq Distribution Sony)
 1994 : Sava (Bondage Records)
 1997 : En piste (Boucherie Productions)
 1999 : Cave canem (Boucherie Productions)

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Музыкальные коллективы Франции